Radek Bonk, češki hokejist, * 9. januar 1976, Krnov, Češkoslovaška.

Bonk je kariero začel pri klubu HC Zlín v češkoslovaški ligi v sezoni 1992/93. Leta 1994 je bil kot skupno tretji izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, za katerega je zaigral v sezoni 1994/95 in pri katerem je skupno igral deset sezon. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Montreal Canadiens in Nashville Predators, je skupaj odigral 969 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 194 golov in 303 podaj, ter 73 tekem končnice, na katerih je dosegel dvanajst golov in petnajst podaj. V sezonah 1999/00 in 2000/01 je nastopil na Tekmi vseh zvezd. Ob koncu kariere je kot kapetan igral za HC Třinec v češki ligi, ki jo je s klubom osvojil v sezoni 2010/11.

Za češko reprezentanco je igral na Svetovnem prvenstvu 1996, kjer je bil dobitnik naslova svetovnega prvaka, sam je na osmih tekmah dosegel po dva gola in podaji. Istega leta je nastopil tudi na svetovnem pokalu in z reprezentanco zasedel osmo mesto.

Pregled kariere

|-
| HC Zlín
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 29
| 5
| 5
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 93/94
|
| 76
| 42
| 45
| 87
|
| 208
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 94/95
|
| 33
| 7
| 13
| 20
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 94/95
|
| 42
| 3
| 8
| 11
| -5
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Edward Island Senators
| AHL
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 95/96
|
| 76
| 16
| 19
| 35
| -5
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +3
| '''14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 96/97
|
| 53
| 5
| 13
| 18
| -4
| 14
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 97/98
|
| 65
| 7
| 9
| 16
| -13
| 16
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 98/99
|
| 81
| 16
| 16
| 32
| +15
| 48
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 99/00
|
| 80
| 23
| 37
| 60
| -2
| 53
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -6
| 8
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 99/00
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 00/01
|
| 74
| 23
| 36
| 59
| +27
| 52
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 01/02
|
| 82
| 25
| 45
| 70
| +3
| 52
|
| 12
| 3
| 7
| 10
| -3
| 6
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 02/03
|
| 70
| 22
| 32
| 54
| +6
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 03/04
|
| 66
| 12
| 32
| 44
| +2
| 66
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +2
| 0
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 04/05
|
| 27
| 6
| 10
| 16
| +5
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 04/05
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| +3
| 4
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +2
| 8
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 05/06
|
| 61
| 6
| 15
| 21
| -3
| 52
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -1
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 06/07
|
| 74
| 13
| 10
| 23
| 0
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 07/08
|
| 79
| 14
| 15
| 29
| -31
| 40
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -3
| 2
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 08/09
|
| 66
| 9
| 16
| 25
| -12
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| KHL
| 09/10
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 09/10
|
| 39
| 5
| 12
| 17
| -4
| 60
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +2
| 4
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 10/11
|
| 50
| 14
| 25
| 39
| +14
| 68
|
| 18
| 6
| 7
| 13
| +4
| 24
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 11/12
|
| 48
| 11
| 14
| 25
| -8
| 44
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -2
| 0
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 12/13
|
| 39
| 14
| 26
| 40
| -9
| 30
|
| 13
| 4
| 6
| 10
| -3
| 10
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 13/14
|
| 49
| 8
| 23
| 31
| 0
| 30
|
| 11
| 4
| 8
| 12
| 0
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1392
| bgcolor="#7FFF00" | 317
| bgcolor="#7FFF00" | 484
| bgcolor="#7FFF00" | 801
| bgcolor="#7FFF00" | -17
| bgcolor="#7FFF00" | 1171
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 119
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | -14
| bgcolor="#7FFF00" | 94
|}

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti HC Zlín
Hokejisti Las Vegas Thunder
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Prince Edward Island Senators
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti HC Třinec
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj